Равне могу бити:

 Равне (Котор Варош), насељено мјесто у општини Котор Варош, Република Српска, БиХ
 Равне (Вареш), насељено мјесто у општини Вареш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Равне (Кладањ), насељено мјесто у општини Кладањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Равне (Ајдовшчина), насељено мјесто у општини Ајдовшчина, Република Словенија
 Равне (Железники), насељено мјесто у општини Железники, Република Словенија
 Равне (Шоштањ), насељено мјесто у општини Шоштањ, Република Словенија
 Равне (Требње), насељено мјесто у општини Требње, Република Словенија
 Равне (Цекрље на Горењскем), насељено мјесто у општини Цекрље на Горењскем, Република Словенија
 Равне (Церкница), насељено мјесто у општини Церкница, Република Словенија